Юрій — українське чоловіче особове ім'я грецького походження.
 Святий Юрій (Змієбо́рець) — покровитель Русі, Київщини, Галичини, Володимира, Львова, Київської області, Білої Церкви, козацтва, українського війська тощо.

Особи з ім'ям Юрій 
 Юрій Андрухович (нар. 1960) — український письменник та поет.
 Юрій Гагарін (1934—1968) — радянський космонавт, перша людина, що побувала у космосі.
 Юрій Горліс-Горський (1898—1946) — український військовий і громадський діяч, старшина Армії УНР, письменник.
 Юрій Данилович (1281—1325) — син князя московського Данила Олександровича.
 Юрій Долгорукий (1090—1157) — ростовський князь.
 Юрій Дрогобич (1450—1494) — український філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини.
 Юрій Іллєнко (1936—2010) — український кінооператор, кінорежисер та сценарист.
 Юрій Львович (1252/1257 — 1308/1315) — король Русі, галицько-волинський князь.
 Юрій Немирич (1612—1659) — український магнат, державний діяч і дипломат доби Хмельниччини.
 Юрій Рогатинець (1555—1608/1609) — заможний львівський міщанин, ремісник-сідляр, провідний діяч Львівського Успенського братства.
 Юрій Хмельницький (бл.1641—1685(?)) — гетьман України, другий син Богдана Хмельницького.
 Юрій Язловецький (1510—1575/1577) — державний, політичний і військовий діяч Речі Посполитої.
 Юрій Яновський (1902—1954) — український поет та романіст.
 Юрій Ярославич (бл. 1112—1166/1168) — турово-пінський князь.

 Юрій-Болеслав Тройденович (1298—1340) — руський князь і господар земель Волині та Галичини, з династії П'ястів.

Інше 
 Юрій Весняний — весняне свято Юрія (6 травня за новим стилем), що в народному календарі символізує прихід весни.
 Юрій Осінній — день народного календаря у слов'ян, що припадає на 26 листопада (9 грудня).

Див. також 
 «Юрашки» — львівські пряники-медяники, що продавалися на свято Юрія на площі біля Собору святого Юра та набули своєї популярності ще у 1841 році.